O artigo lista regiões da Itália por produto interno bruto.

Lista 
A tabela mostra o PIB nominal das vinte regiões da Itália de 2000 à 2016 em milhões de euros.

Ver também 
 Regiões da Itália
 Economia da Itália

Economia da Itália
Economia da União Europeia